Merom bezeichnet:

 in der Bibel einen von den Quellflüssen des Jordan gespeisten See in Israel, siehe Chulaebene
 Merom Golan, einen Kibbuz auf den Golan-Höhen
 eine kanaanitische Stadt nahe dem zerstörten palästinensischen Dorf Meiron in Israel
 Merom (Indiana), eine Stadt in Indiana, USA
 eine Variante des Prozessors Intel Core 2